Касарагод ():

 Касарагод — город в штате Керала, Индия.
 Касарагод — округ в штате Керала, Индия.